Divinensi – abitanti di Divino das Laranjeiras
Divinensi – abitanti di Divino